Клесово — название населённых пунктов в России:

 Клесово — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Клесово — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Клесово — деревня в Дмитровском районе Орловской области.